Mongala – prowincja Demokratycznej Republiki Konga
 Mongala (rzeka) – rzeka w Demokratycznej Republice Konga